

Codici 
 AGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Magnolia (Stati Uniti d'America)
 ago – codice ISO 639-3 della lingua tainae
 AGO – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Angola

Sigle 
 AGO – autorità giudiziaria ordinaria
 A.G.O. – acronimo di assicurazione generale obbligatoria

Persone 
 Ago o Agone – duca del Friuli
 Ago, pseudonimo di Agostino Presta – cantante italiano
 Ago, pseudonimo di Agostino Carollo – compositore, produttore discografico, disc jockey e cantante italiano
 Ago, pseudonimo di Giacomo Agostini – pilota motociclistico italiano
 Roberto Ago – giurista e magistrato italiano

Medicina 
 Ago – attrezzo per suturare i tessuti biologici
 Ago – attrezzo che si usa con la siringa per effettuare iniezioni

Altro 
 Ago di Buffon – problema di geometria integrale
 AGO Flugzeugwerke GmbH – azienda aeronautica tedesca ora scomparsa
 Ago – foglia delle Conifere
 Ago – battello o barca con prua e poppa a punta, usati nei laghi e nei fiumi settentrionali
 Ago – sottile stelo in acciaio che percuoteva l'innesto della cartuccia nei primi fucili a retrocarica
 Ago – piccola spina cilindrica di una serratura, che serve da guida alle chiavi femmina
 Ago – dettaglio di un carburatore, che regola la portata della benzina.
 Ago – attrezzo per cucire i tessuti
 Ago – estremità delle pinze del tipografo
 Ago di Vicat
 Ago magnetico
 Ago – il secondo cornetto che esce dal basso dalle corna del cervo, al di sopra del pugnale

Altri progetti